Satan est un nom propre qui peut désigner :

Religion 

 Satan : concept religieux
 Satan : terme utilisé dans la rhétorique iranienne pour diaboliser l'ennemi
 Shaytan (ou « Iblis ») : dans l'islam, l'équivalent de « Satan »

Personnage 

 Satan : personnage de Dante ayant influencé la conception de Satan (cf. sur en.wiki : Dante's Satan)
  Satan : personnage de South Park

Patronyme 

 Miroslav Šatan : joueur de hockey slovaque (né tchécoslovaque).

Cinéma et télévision 
 Satan, film italien de 1912, réalisé par Luigi Maggi.
 Satan, film muet américain de 1920, réalisé par Wallace Worsley.
 Satan, film soviétique de 1991, réalisé par Victor Aristov.
 Satan : monstre caché dans l'espace, dans un trou menant au centre de la planète "Korp Tor" qui risque de tomber dans un trou noir. (Doctor Who).

Musique 
 Satan : groupe de heavy métal anglais
 Satanic Surfers : groupe suédois de skatecore/skate-punk (1993)

Zoologie 
 Le Satan ou Saki satan est un singe du Nouveau Monde de la famille des Pitheciidae

Divers 
 Satan : journal français républicain publié en 1868
 Satan : type de missile de conception soviétique à têtes nucléaires multiples (le R-36M, plus connu sous l’appellation SS-18)
 Satan 2 : projet de missile de conception soviétique à têtes nucléaires multiples (le RS-28 Sarmat, plus connu sous l’appellation SS-X-30)
 Satan : acronyme de « Security Administrator Tool for Analyzing Networks »
 Satan : une revue de petit format publiée de  à

Voir aussi

Titre d'œuvre 

 666 Satan : manga
 Satanas et Diabolo : série télévisée d'animation américaine créée par William Hanna et Joseph Barbera

Personnage 

 Mr. Satan (ou « Hercule ») : personnage du manga Dragon Ball
 Satan Petit-Cœur (ou « Piccolo Daimaô ») : personnage du manga Dragon Ball

Lien connexe 

 
 

Homonymie